Nogometni klub Svoboda Ljubljana (NK "Svoboda" Ljubljana; "Svoboda Ljubljana"; "Svoboda") je nogometni klub iz Ljubljane, regija Središnja Slovenija, Republika Slovenija.  
U sezoni 2019./20. "Svoboda" se natjecala u 3. slovenskoj ligi - Zapad (Zahod)

O klubu 
Klub je osnovan 1952. godine kao ŠD "Svoboda"', te je počeo s natjecanjima u nižim ligama. Krajem 1950.-ih se spaja s klubom "Grafičar", koji je igrao republičku ligu, te pod imenom "Grafičar" igraju do 1962. godine, kada vraćaju ime "Svoboda". Djelovanje kluba je bilo povezano s trgovačkim poduzećem Mercator" ("Merkator"), te klub od 1970. do 1980. godine djeluje pod imenom "Mercator", a to su ujedno bile i najuspješnije godine kluba. 1970.-ih i ranih 1980.-ih "Svoboda" ("Mercator" je četiri puta osvojila "Slovensku republičku ligu" (3. ligaški rang u SFRJ), te je dva puta osvojila republički kup. Također su u to vrijeme 8 sezona nastupali i u "2. saveznoj ligi - Zapad. "Svoboda" je do raspada SFRJ uglavom igrala u "Slovenskoj republičkoj ligi" i "Slovenskoj regionalnoj ligi - Zapad".  
1991. godine, osamostaljenjem Slovenije, "Svobada" postaje član novouspostavljene "1. slovenske nogometne lige". Klub početkom 1990.-ih često mijenja naziv, imajući u dodatku ime sponzora ("Svoboda Liqui Moly", "Kompas Holidays", "Optimizen Svoboda").  
Uoči sezone 1994./95. "Optimizen" se spojio s klubom "Slavija" iz ljubljanskog predgrađa Vevče, koji je preuzeo "Svobodino" ("Optimizen") mjesto u 1. ligi, "Svoboda" je potom nastavila se natjecati u nižim ligama na području Ljubljanskog međuopćinskog saveza.  
U sezoni 1997./98. se "Svoboda" plasirala u "3. slovensku ligu", a u sezoni 2003./04. u "2. slovensku ligu". 2008. godine je došlo do suradnje s prvoligaškim klubom iz Ljubljane - "Interblockom", te mu postala razvojna momčad pod nazivom "Interblock Svoboda", ali se već 2009. godine "Svoboda" ponovno osamostalila u samostalan klub. Idućih sezona "Svoboda" je nastavila igrati ligaški nogomet u nižim ligama - "Liga MNZ Ljubljana", "Regionalna liga Ljubljana", "3. slovenska liga" (skupine "Centar" i "Zapad").

Stadion

Uspjesi

nakon 1991. 

 3. slovenska liga
 prvak: 2002./03. (Centar) 
 doprvak: 1997./98. (Zapad), 2019./20. (Zapad) 

 Regionalna liga Ljubljana (IV. liga) 
 prvak: 2008./09., 2010./11., 2017./18. 
 doprvak: 2012./13., 2015./16. 

 Liga MNZ Ljubljana 
 prvak: 2009./10. 

 2. liga MNZ Ljubljana 
 prvak: 1994./95. 

 Kup MNZ Ljubljana
 pobjednik: 2003./04.

do 1991. 
 Slovenska republička liga 
 prvak: 1970./71., 1974./75., 1977./78., 1979./80.  
 doprvak: 1963./64. 
 trećeplasirani: 1968./69., 1990./91.  

 Slovenska regionalna liga - Zapad 
 doprvak: 1965./66., 1987./88. 

 Slovenski republički kup 
 pobjednik: 1975.//76., 1977./78. 
 finalist: 1976./77., 1978./79.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 NK Interblock 
 Ljubljana

Vanjske poveznice 
  nk-svoboda.si, wayback arhiva 
  nksvoboda.si, wayback arhiva 
  nksvobodavic.webs.com, wayback arhiva 
  prvaliga.si, SVOBODA LJUBLJANA (1. SNL) 
  nsz.si, SVOBODA LJUBLJANA (2. SNL) 
  nsz.si, SVOBODA LJUBLJANA (3. SNL Center)  
  nsz.si, SVOBODA LJUBLJANA (3. SNL Zahod)  
  nsz.si, SVOBODA LJUBLJANA (Pokal Slovenije) 
  globalsportsarchive.com, Svoboda Ljubljana 
  worldfootball.net, Svoboda Ljubljana 
  transfermarkt.com, NK Svoboda Ljubljana

Izvori 
 
  nk-svoboda.si, Klub, wayback arhiva 
  nksvoboda.si, O klubu, wayback arhiva 
  nksvobodavic.webs.com, O klubu, wayback arhiva 
  nksvobodavic.webs.com, Zgodovina, wayback arhiva 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Svoboda Ljubljana, pristupljeno 4. srpnja 2020. 
  foot.dk, Svoboda Ljubljana , pristupljeno 4. srpnja 2020. 
  

Slovenski nogometni klubovi
Nogomet u Ljubljani